Creature Comforts ist der Titel von:

 Creature Comforts (Fernsehserie), einer britischen Fernsehserie
 Creature Comforts (Kurzfilm), einem britischen Kurzfilm